Кампо ел Сол има више значења:

 Кампо ел Сол, Кампо Пегасо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Сол (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику